POS может означать:

 PoS — в криптовалютах, принцип доказательства хранения средств пользователя за определённый срок.
 POS ( «место продажи») — понятие в маркетинге, характеризующее место, где покупатель оформляет покупку; касса универсама.
 POS-материалы — это материалы, способствующие продвижению бренда или товара в местах продаж.
 POS-терминал — электронное программно-техническое устройство для приёма к оплате по пластиковым картам.
 POS-клавиатура — клавиатура, которая служит для управления программно-аппаратным комплексом.